

Miejscowości i przystanki kolejowe w Polsce 
 Chlebowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Świedziebnia 
 Chlebowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Chlebowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Chlebowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo 
 Chlebowo – wieś w województwie pomorskim
 Chlebowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Chlebowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół 
 Chlebowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław 
 Chlebowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Chlebowo – nieczynny przystanek osobowy dawnej linii kolejowej nr 410, obe 
 Chlebowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino 
 Chlebowo Wąskotorowe – zamknięty przystanek kolejowy na linii Stargard Szczeciński Wąskotorowy – Łobez Wąskotorowy
 Chlebowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice 
 Chlebowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa

Miejscowości na Ukrainie 
 Chlebowo – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim

Zobacz też 
 
 Chlebów